Bijugis är ett släkte av fjärilar. Bijugis ingår i familjen säckspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Säckspinnare
Bijugis